Мадам Рекамье́ () — многозначный термин, который может относиться к:

 Рекамье, Жюли (известная, как Мадам Рекамье; 1777—1849) — французская писательница, хозяйка парижского салона.
 Мадам Рекамье (фильм, 1920) — немецкий фильм.
 Мадам Рекамье (фильм, 1928) — французский фильм.

См. также 
 
 
 Кушетка Рекамье